Le Hérissé ist der Name von

 Alain Le Hérissé (* 1953), französischer Paläontologe 
 Auguste Le Hérissé (1876–1953), französischer Administrator von Dahomey und Autor
 René Le Hérissé (1857–1922), französischer Senator